Voici la liste des astéroïdes numérotés de 22001 à 23000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

22001-22100

22101-22200

22201-22300

22301-22400

22401-22500

22501-22600

22601-22700

22701-22800

22801-22900

22901-23000 

22001-23000